Стара планина може да се отнася за:

 Стара планина, планинска верига на Балканския полуостров;
 Орден „Стара планина“, най-високото отличие в наградната система на Република България;
 „Стара планина“, стандарт за изготвяне на месни продукти, утвърден от Министерство на земеделието и храните.